David Bates, (1942- ), historiador britànic
 David Robert Bates, (1916-1994), físic nord-irlandès